Hat Yai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Songkhla, Thailanda, cu o populație de 384.994 de locuitori și o suprafață de 852,796 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Amphoe în provincia Songkhla